Corneli Nepot, escriptor romà del .
 Juli Nepot, penúltim emperador de l'Imperi Romà a l'Occident (474 a 475).
 Publi Metili Sabí Nepot, cònsol l'any 91.